Улица Бонч-Бруе́вича — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Улица Бонч-Бруевича — улица в городе Костюковичи.
 Улица Бонч-Бруевича — улица в Кричеве.
 Улица Бонч-Бруевича — улица в Могилёве.

Россия 
 Улица Бонч-Бруевича — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Бонч-Бруевича — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Улица Бонч-Бруевича — улица в Горловке.
 Улица Бонч-Бруевича — улица в Донецке.
 Улица Бонч-Бруевича — прежнее название улицы Байды-Вишневецкого в Днепре.
 Улица Бонч-Бруевича — прежнее название улицы Владимира Дурдуковского в Киеве.
 Улица Бонч-Бруевича — прежнее название Березнеговатой улицы в городе Кривой Рог.

См. также 
 Бонч-Бруевич